Дыгало — славянская фамилия:
 Дыгало, Виктор Ананьевич (1926—2011) — известный военачальник-подводник контр-адмирал ВМФ России, писатель-маринист.
 Дыгало, Игорь Викторович (род. 1964) — начальник группы информационного обеспечения Военно-морского флота, капитан первого ранга.
 Дыгало, Николай Николаевич (род. 1952) — советский и российский биохимик, член-корреспондент РАН (2011).